Константи́н Алекса́ндрович Со́лнцев (род. 29 марта 1950, пгт. Панино, Воронежская область) — советский и российский химик, доктор химических наук, академик РАН (2006), лауреат Государственной премии Российской Федерации, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ, научный руководитель Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН,

Биография 
Окончил МИТХТ (1973). В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию «Структура и физико-химические свойства додекагидро-клозо-додекаборатов щелочных и щелочноземельных металлов».

С 1980 года — ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН. Директор Института физико-химических проблем керамических материалов РАН (1998—2007), с 2007 года — директор Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова.

Заместитель президента РАН — управляющий делами РАН (2001—2015), входит в состав Учёного совета МГУ, иностранный член Китайской академии инженерии. Главный редактор журнала «Неорганические материалы».

С 2021 г. находится под следствием по делам о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.

Основные работы 

 Развитие концепции ароматичности. Полиэдрические структуры. М., 2009 (в соавт.).

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ «Химия карборанов и полиэдрических боранов» (1996).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010).

Примечания

Ссылки 
 
 Солнцеву Константину Александровичу — 60 лет!
 Научные работы в системе ИСТИНА МГУ
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Химики России
Выпускники МИТХТ
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Деканы факультета наук о материалах МГУ